Das Pupp Czech Open 1996 war ein Damen-Tennis-Sandplatzturnier in Karlsbad. Es war Teil der WTA Tour 1996 und fand vom 10. bis 15. September 1996 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1996
Tennisturnier in Karlsbad